quj – vecchio codice ISO 639-3 della lingua joyabaj quiché, ritirato per unione con lingua k'iche' (ISO 639-3 quc)